Còmic:
 X-Men, grup fictici de personatges, creat per Stan Lee i Jack Kirby.
 Uncanny X-Men, primera sèrie d'aquests personatges, anomenada inicialment The X-Men. Puntualment va perdre l'article The del títol a la portada. Posteriorment s'ha anomenat The Uncanny X-Men primer amb article The i després sense.
 X-Men (1991), segona sèrie del grup, que posteriorment es va anomenar New X-Men i X-Men Legacy.
 X-Men (còmic), diversos títols de còmics iniciats el 2010, el 2013 i el 2019.
 Televisió:
 X-Men, anomenada La Patrulla X en la seva emissió en valencià.
 Cinema:
 X-Men (pel·lícula), pel·lícula de l'any 2000, basada en els personatges dels còmics.